Slaves & Masters — тринадцятий студійний альбом гурту Deep Purple. Записаний з участю Джо Лін Тернера, що прийшов на місце Ієна Гіллана за пропозицією Блекмора. Випущений в 1990-му році.

Список пісень

Вінілове видання

Видання CD

Склад 
 Річі Блекмор — гітари
 Джо Лін Тернер — вокал
 Роджер Гловер — бас-гітара
 Джон Лорд — синтезатор
 Ієн Пейс — ударні

Посилання 

Альбоми Deep Purple
Альбоми британських виконавців
Жовтень 1990